Cerkev svetega Jurija je ime več cerkva:

 Cerkev sv. Jurija, Mozirje
 Cerkev sv. Jurija, Ptuj
 Cerkev sv. Jurija, Piran
 Cerkev sv. Jurija, Slovenske Konjice
 Cerkev sv. Jurija, Sveti Jurij
 Cerkev sv. Jurija, Izlake
 Cerkev sv. Jurija, Ják, Madžarska
 Cerkev sv. Jurija, Jurovski Dol
 Cerkev sv. Jurija, Jurski Vrh
 Cerkev sv. Jurija, Sveti Jurij ob Ščavnici
 Cerkev sv. Jurija, Sveti Jurij v Prekmurju
 Cerkev sv. Jurija, Tacen